214-я воздушно-десантная бригада (214-я вдбр) — воинское соединение Сухопутных войск, позже ВДВ, в РККА Вооружённых Сил Союза Советских Социалистических Республик, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

1-е формирование 
1938 год

Летом началось переформирование 47-й авиадесантной бригады особого назначения в 214-ю воздушно-десантную бригаду с выводом её из состава Военно-воздушных сил и введением в состав Сухопутных войск.

10 июня из эскадрилий 47-й авиадесантной бригады особого назначения (далее 47-я адброн) на аэродроме "Боровское" (7 км юго-восточнее Починка/60 км юго-восточнее Смоленска, с. Боровское), началось формирование 3-го тяжёлого бомбардировочного авиационного полка на самолётах ТБ-3.

26 июля 1938 года Белорусский военный округ переименован  в Белорусский Особый военный округ.

Из остальных, наземных частей, подразделений 47-я адброн формируется 214-я воздушно-десантная бригада БелВО в г. Марьина Горка.  Командиром бригады назначен А. Ф. Левашов., , 

Воздушно-десантная бригада по штату имела 1689 человек личного состава и включала в себя:

-один парашютный батальон;

-один мотомеханизированный батальон;

-артиллерийский дивизион.

Бригада принимала участие в советско-финской войне. 204-я и 214-я воздушно-десантные бригады, находясь в резерве 15-й армии, неоднократно вводились в бой в самые критические моменты обстановки.

Бригада находилась в составе Южного фронта (20 июня - 10 июля 1940), но участия не принимала в освободительном походе рабочих и крестьян от гнёта капиталистов и помещиков в июне-июле 1940 года в Бессарабию, оккупированную Румынией. В качестве воздушных десантов было принято решение высадить 204-ю и 201-ю авиадесантные бригады, а 214-ю предусматривалось иметь в резерве.

Авиадесантные бригады были заблаговременно сосредоточены по железной дороге в исходный для десантирования район Борисполь - 204-я авиадесантная бригада, Калиновка - 214-я воздушно-десантная бригада, Скоморохи - 201-я авиадесантная бригада, Гоголево. Протяжённость маршрута от исходного района до района десантирования составляла в среднем 350 км.

Бригада участия в операции по освобождению Бессарабии и Северной Буковины не приняла.

Полное название 
214-я воздушно-десантная бригада

Подчинение 

 15-я армия Северо-Западного фронта (9.02 – 13.03.1940)
 Киевский военный округ (июнь 1940)
 9-я армия Южного фронта (20 июня - 10 июля 1940)

Командование 
 Командиры бригады:
 Алексей Фёдорович Левашов, (январь – март 1940).

Состав 
На 15.01.1940:
 управление бригады
 1-й батальон
 2-й батальон
 3-й батальон

Боевой путь

Советско-финская войона
1940 год

18 января

С начала января соединения 15-й армии (командующий войсками армии Ковалёв М.П.) вели под Питкярантой тяжёлые бои с упорно оборонявшимся противником.

13 марта
В 23 часа 12 марта 1940 года между СССР и Финляндией подписан договор о прекращении военных действий и о мире между обеими странами.

20 апреля

С апреля 1940 г. началась переброска советских войск с финского фронта к местам постоянной дислокации. Одновременно происходило усиление группировки Красной армии на Юго-Западном направлении.

10 июня

10 июня в 0.35-1.00 начальник Генштаба РККА Маршал Советского Союза Шапошников Борис Михайлович  направил командующим войсками Киевского Особого военного округа генералу армии Жукову Георгию Константиновичу и Одесского военного округа генерал-лейтенанту Болдину Ивану Васильевичу шифротелеграммы. В шифротелеграммах приказывалось привести в готовность управления стрелковых корпусов с корпусными частями, стрелковые дивизии, танковые бригады, артполки РГК и все понтонные средства.

Военные советы КОВО и ОдВО после получения директив в течение 15 минут оповестило войска о приведении в боевую готовность.

20 июня

20 июня 1940 в 21.40 командиры Генерального штаба Красной Армии подполковник Шикин и майор Рыжаев, прибывшие из Москвы в Киев,  вручили командующему войсками КиевОВО генералу армии  Г. К. Жукову директиву наркома обороны СССР и начальника Генштаба № 101396/СС. Командование Красной Армии приказывало приступить к сосредоточению войск и быть готовым к 22 часам 24 июня к решительному наступлению с целью разгромить румынскую армию и занять Бессарабию. Для управления войсками из состава Управления Киевского Особого Военного Округа выделяется управление Южного фронта. Командующим войсками фронта назначается командующий войсками КиевОВО генерал армии Жуков, Георгий Константинович, штаб фронта в г. Проскуров.

20 июня из Риги была выведена 214-я авиадесантная бригада БОВО, переброшенная к 26 июня в Калиновку в распоряжение Южного фронта.

20 июня 201-я авиадесантная бригада Ленинградского военного округа, которая не была использована в Эстонии, получила приказ Генштаба о перебазировании в распоряжение Южного фронта.

25 июня 201-я авиадесантная бригада из Сольцов ЛенВО была переброшена к 25 июня в Скоморохи.

Освободительный поход в Бессарабию
28 июня 1940 года

28 июня в 11.00 после получения ответа румынского правительства советские войска получили новую задачу — без объявления войны занять Бессарабию и Северную Буковину.

Военный совет Южного фронта отдал войскам директиву № А00149, которой поставил новую задачу войскам Южного фронта — быстрым выдвижением к р. Прут закрепить за СССР территорию Буковины и Бессарабии.

28 июня в 14.00 войска Южного фронта начали операцию по занятию территории Северной Буковины и Бессарабии.

28 июня в 20.00 командующий ВВС Южного фронта генерал-лейтенант Ф. А. Астахов отдал предварительное распоряжение командиру 201-й авиабригады о высадке десанта в районе Болграда. 

29 июня

29 июня в 8.00 самолёты с десантниками 204-й адбр стартовали в сторону юга Бессарабии.

В течение дня штаб 9-й армии передислоцировался в Тирасполь.

29 июня до 14.30 выброска десанта 204-й адбр завершилась в 10 км севернее г.Болград.

К исходу дня 29 июня 5-й кавкорпус своими главными силами достиг района Петровка, Стурдзяны. В районе Манзырь части 32-й кавдивизии задержали группу румынских военнослужащих на 40 подводах, у которых было изъято 14 200 леев, 86 винтовок, 4 пистолета, 117 штыков, 5 тыс. патронов и различные продукты, а также сейф с секретными документами. Танковые полки 9-й и 32-й кавдивизий достигли Чимишлии и Романова. В связи с высадкой 204-й авиадесантной бригады в районе Болграда корпусу было приказано не продвигаться далее линии Чимишлия - Комрат - Романово (см. Романовка, Бессарабка), а 14-я танковая бригада вернулась на восточный берег Днестра и сосредоточилась в Парканах.

30 июня

30 июня в 4.55 командующий ВВС Южного фронта отдал приказ о переброске в г. Измаил 201-й авиадесантной бригады.

30 июня с 9.35 до 12.15 44 самолёта ТБ-3 с 809 десантниками 201-й адбр на борту взлетели и взяли курс на г. Измаил.

30 июня к 18.00 Измаил был занят 201-й адбр.

3 июля. Окончание освободительного похода в Бессарабию

3 июля государственная граница была зарыта советскими войсками.

5 июля в связи с окончанием Бессарабского похода войска Южного фронта были приведены в состояние постоянной боевой готовности мирного времени.

9 июля было расформировано управление Южного фронта.

10 июля было расформировано управление 9-й армии.

Великая Отечественная война 
На начало войны бригада находилась в составе 4-го воздушно-десантного корпуса и располагалась вместе с другими бригадами корпуса в районе посёлка Пуховичи (50 км на юго-восток от Минска). 28 июня получила приказ выдвинуться в сторону Старых Дорог и была подчинена 210-й моторизованной дивизии. После отхода 210-й моторизованной дивизии бригада около двух месяцев действовала одна в тылу немецких войск на коммуникациях противника. В ночь на 19 июля 1941 года 214-я бригада совершила налет на железнодорожную станцию Марьина Горка, куда прибыл для разгрузки вражеский эшелон с боевой техникой и боеприпасами.
   
25 июля 1941 года 214-я воздушно-десантная бригада пробилась к своим войскам и вышла в расположение 21-й армии в районе н.п. Калинковичи. Всего из окружения вышло 1200 бойцов. 28 августа бригада сосредоточилась на юго-западной окраине города Мена, 5 сентября 1941 года бригада оборонялась на южном берегу реки Десна в районе станции Бутовка, затем была выведена в резерв армии в район Шаповаловки. 8 сентября остатки бригады были брошены в бой в район н.п. Григоровка (15 км южнее Бахмача), куда прорвались немецкие танковые дивизии, вместе с остатками трех кавалерийских дивизий 21-й армии и 55-й стрелковой дивизии. Дальнейшая судьба бригады точно неизвестна.
 
21 октября 2015 года боевое знамя бригады было передано министром обороны России Сергеем Шойгу министру обороны Белоруссии Андрею Равкову.

См. также 
 4-й воздушно-десантный корпус
 Бессарабская губерния.

Примечания

Литература 
 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. В трёх томах. Десятое издание, дополненное по рукописи автора. Издательство "Новости". Москва, 1990. С.274-277.
 Мельтюхов, Михаил Иванович. Освободительный поход Сталина. М., Яуза, Эксмо, 2006. ISBN 5-699-17275-0 Глава: «Сосредоточение и группировка войск Южного фронта. (см lib.rus.ec/b/300044/read) 
 Советские воздушно-десантные. Военно-исторический очерк. Москва: Воениздат, 1986, 2-е изд.
 Мельтюхов М.И. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу: 1939-1941. — М.: Вече, 2000. Книга на сайте: http://militera.lib.ru/research/meltyukhov/index.html
 РГВА. Ф. 37977. Оп. 1. Д. 684. Л. 219,232; Д. 687. Л. 125. Южный фронт. 9-я армия.

Ссылки 
 http://samsv.narod.ru/Br/Vdbr/vdbr204/default.html 204-я воздушно-десантная бригада
 http://risti.pit.su/index.php?option=com_content&view=article&id=108:204-&catid=35:1940&Itemid=55 204-я воздушно-десантная бригада
 Справочники и форум на Солдат.ру
 Перечень № 6 бригад всех родов войск, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны
 https://web.archive.org/web/20130929214313/http://volgadesant.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=55&Itemid=89 Сайт Волга десант.
 http://www.ugra.alexandrovi.ru/forum/index.php?topic=385.5;wap2 Сайт Юрга.
 http://www.rkka.ru/analys/vdv/main.htm Сайт РККА. Из опыта управления воздушными десантами в годы войны. Полковник в отставке Я. Самойленко.
 http://vertoletciki.ru/viewtopic.php?id=643 История 239-го отдельного гвардейского вертолётного Белгородского Краснознамённого полка.

Воздушно-десантные бригады СССР во время Великой Отечественной войны